Mpongwe ist:
 ein Ort in Sambia, siehe Mpelembe
 einen Distrikt in Sambia, siehe Mpongwe (Distrikt)
 eine Ethnie in Gabun, siehe Mpongwe (Volk)